Первый этап Кубка мира по биатлону сезона 2019/2020 прошёл в шведском местечке Эстерсунд с 30 ноября по 8 декабря 2019 года.

Таблица призовых мест

Расписание соревнований

Результаты

Одиночная смешанная эстафета

Смешанная эстафета

Мужская спринтерская гонка

Женская спринтерская гонка

Мужская индивидуальная гонка

Женская индивидуальная гонка

Мужская эстафетная гонка

Женская эстафетная гонка

Лидеры в зачёте Кубка Мира после этапа 
{| border=0 cellspacing=5
|-
| valign=top align="center"|
Мужчины

Примечание: В таблицы включены только 5 позиций.

Примечания

Ссылки 
 на сайте Международного Союза Биатлонистов
 на сайте Olympteka.ru
 на сайте Союза Биатлонистов России

1-й этап
Международные соревнования по биатлону в Швеции